Патаго́ния (исп. Patagonia) — многозначный термин.

 Патагония — часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили.
 Патагония — бронепалубный крейсер ВМС Аргентины конца XIX века. 
 Патагония, макловина — морская и солоноватоводная, донная, прибрежная рыба из семейства патагониевых.
 Patagonia, Inc. — американская компания, производящая одежду.